Hall of Fame Tennis Championships 2010 — 35-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 5 по 11 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Раджив Рам
 в парном разряде —  Джордан Керр и  Раджив Рам

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Сэм Куэрри (№ 21 в мире на тот момент); однако американец не смог подтвердить свой статус, уступив уже во втором раунде. В его отсутствие чемпионат свёлся к матчу четвёртой и пятой ракетки соревнования: Оливье Рохуса и Марди Фиша, где американец взял верх по итогам трёх сетов. Прошлогодний чемпион — Раджив Рам — защищал свой титул, но уступил во втором раунде. Сильнейшими несеянными участниками соревнования стали Бриан Дабул и Ричард Блумфилд, добравшиеся до полуфиналов.

Парный приз собрал достаточное количество квалифицированных спортсменов в этом виде игры, а финал разыграли четвёртая пара посева Сантьяго Гонсалес / Трэвис Реттенмайер и несеянная команда Карстен Болл / Крис Гуччоне, где австралийцы, в первом раунде переигравшие лидеров посева — Марди Фиша и Сэма Куэрри, оказались сильнее по итогам двух сетов. Прошлогодние чемпионы — Джордан Керр и Раджив Рам — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях и оба уступили уже на старте: американец, в паре с антильцем Жаном-Жюльеном Ройером, а австралиец — в альянсе с британцем Россом Хатчинсом.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марди Фиш обыграл  Оливье Рохуса со счётом 6-3, 7-6(6).
 Изнер выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рохус уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С.Куэрри 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Дж. Левайн
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б. Фау
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д. Браун
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=67
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Б. Дабул
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К. Болл
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1r
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Г. Соэда
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Т. Дент
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= О. Рохус
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Э. Роже
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С.Бубка
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Гуччоне
| RD1-score12-1=60
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= И.Бозоляц
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=60
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Р.Класен
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14=2=7
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= И. Наварро
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Р. Рам
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С.Куэрри 
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д. Браун
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Б. Дабул
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Г. Соэда
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= О. Рохус
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С.Бубка
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Р.Класен
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Р. Рам
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=63

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Д. Браун
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Б. Дабул
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= О. Рохус| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Р.Класен
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Б. Дабул
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= О. Рохус| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Карстен Болл /  Крис Гуччоне''' обыграли  Сантьяго Гонсалеса /  Трэвиса Реттенмайера со счётом 6-3, 6-4.
 Болл выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Гуччоне со 2-й попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2010 года
2010